Шмид (нем. Schmid) — немецкая фамилия. Произошла от названия профессии кузнец (). См также: , , .

Известные носители 
 Шмид, Александер (род. 1994) — немецкий горнолыжник. 
 Шмид, Альфред Андреас (1920—2004) — швейцарский историк искусства и профессор Фрибурского университета.
 Шмид, Анди (род. 1983) — швейцарский гандболист, играющий на позиции разыгрывающего.
  — австрийский скелетонист, чемпион мира и Европы, двукратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.
 Шмид, Антон (1900—1942) — фельдфебель вермахта, казнённый за помощь евреям, «праведник мира».
 Шмид, Беньямин (род. 1968) — австрийский скрипач и музыкальный педагог.
 Шмид, Вольф (род. 1944) — немецкий филолог, русист и теоретик литературы.
 Шмид, Генрих (1811—1885) — лютеранский богослов, приват-доцент Эрлангенского университета.
 Шмид, Генрих Каспар (1874—1953) — немецкий композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Шмид, Генрих Феликс (1896—1963) — австрийский историк права, ученый-славист, профессор, доктор исторических наук.
 Шмид, Георг (1907—1984) — немецкий альтист.
 Шмид, Георг Карл (1836—1912) — прусский филолог и педагог, сын Карла Адольфа Шмида.
 Шмид, Герман Теодор (1815—1880) — германский писатель, директор мюнхенского «Народного театра».
 Шмид, Густав Карлович (1852—1909) — русский морской офицер и общественный деятель, член III Государственной думы от Минской губернии.
 Шмид, Даниэль (1941—2006) — швейцарский режиссёр театра и кино.
 Шмид, Доминик (род. 1998) — швейцарский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Шмид, Доминик — австрийский гандболист, разыгрывающий немецкой команды «Битигхайм» и сборной Австрии.
 Шмид, Жонатан (род. 1990) — французский футболист, полузащитник клуба «Хоффенхайм».
 Шмид, Зиги (1953—2018) — немецкий и американский футбольный тренер.
 Шмид, Иоганн Генрих Теодор (1799—1836) — немецкий философ, доцент Йенского университета, автор ряда научных трудов.
 Шмид, Кайл — канадский актёр.
 
  (1896—1979) — немецкий юрист и политик.
 Шмид, Константин (род. 1999) ― немецкий прыгун с трамплина.
 Шмид, Курт (1926—2007) — австрийский футболист, вратарь.
 Шмид, Ладислав (род. 1986) — чешский хоккеист, защитник.
 Шмид, Леопольд (1808—1869) — свободомыслящий католический богослов, философ и публицист.
 Шмид, Лотар (1928—2013) — немецкий шахматист, гроссмейстер, международный арбитр.
 Шмид, Манфред (род. 1944)— австрийский саночник, участник четырёх олимпиад.
 Шмид, Маттиас (1835—1923) — немецкий художник.
 Шмид, Михаэль (род. 1984) — швейцарский фристайлист, олимпийский чемпион 2010 года в ски-кроссе.
 Шмид, Ричард (1934—2021) — американский художник-реалист.
 Шмид, Розль (1911—1978) — немецкая пианистка и музыкальный педагог. Племянница композитора Генриха Каспара Шмида.
 Шмид, Романо (род. 2000) — австрийский футболист.
 Шмид, Рудольф (1951—2014) — австрийский саночник, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1976 года.
 Шмид, Самуэль (род. 1947) — швейцарский государственный и политический деятель.
 Шмид, Сюзи (род. 1960) — немецкая хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Шмид, Томаш (род. 1956) — чехословацкий профессиональный теннисист.
 Шмид, Томми (род. 1988) — швейцарский двоеборец.
 Шмид, Фердинанд (1823—1888) — немецкий поэт более известный под псевдонимом Дранмор.
 Шмид, Ханс-Ульрих (род. 1947) — немецкий гребец.
 Шмид, Хельга (род.  1960) — немецкий политик и дипломат.
 Шмид, Христофор (1768—1854) — немецкий детский писатель.
 Шмид, Штефан (род. 1970) — немецкий легкоатлет-многоборец.
 Шмид, Эдуард (более известен как Казимир Эдшмид; 1890—1966) — немецкий поэт, писатель, эссеист, сценарист, журналист.
 Шмид, Эрих (1896—1983) —  австрийский физик.
 Шмид, Ян (род. 1983) — норвежский спортсмен-двоеборец, призёр чемпионата мира (до 2006 года выступал за Швейцарию).
 Шмид, Ян Фердинанд (1786—1873) — чешско-немецкий юрист, автор ряда работ по юриспруденции.
 Шмид, Янник (род. 1995) — швейцарский футболист, выступающий на позиции защитника.